McBeath ist der Familienname folgender Personen:

 John MacBeath (* 1940), britischer Erziehungswissenschaftler
 Tom McBeath, kanadischer Schauspieler
 William McBeath (1856–1917), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Macbeth